Ме́льничное — топоним.

Населённые пункты 
Россия
 Мельничное — село в Ирбейском районе Красноярского края.
 Мельничное — село в Омском районе Омской области.
 Мельничное — село в Красноармейском районе Приморского края.

Крым
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Мельничное — село в Белогорском районе Крыма.
 Мельничное — село в Первомайском районе Крыма.

Украина
 Мельничное — село в Турковском районе Львовской области.

Озёра 
Россия
 Мельничное — озеро в национальном парке Марий Чодра, Республика Марий Эл.
 Мельничное — озеро в Онежском районе Архангельской области.
Казахстан
 Мельничное — озеро в Костанайском районе Костанайской области Казахстана.

См. также